BiH

 HNK Mladost Donji Svilaj
 HNK Mladost Vidovice
 HNK Mladost Domaljevac
 HNK Mladost Široki Brijeg